Hammarström är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2014 bars av 2956 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Hammarström
 Alexis Hammarström (1858–1936), politiker och ämbetsman
 Anton Hammarström (1901–1986), fiolbyggare
 August Hammarström (1845–1912), historiker, skolman och präst
 Bo Hammarström (1932–1994), arkitekt
 Camilla Hammarström (född 1964), poet och kulturskribent
 Carl Johan Hammarström (1842–1926), hovslagare och politiker, liberal
 Hanna Hammarström (1829–1914), fabrikör
 Hugo Hammarström (1891–1974), musikpedagog, kompositör och organist
 Inge Hammarström  (född 1948), ishckeyspelare
 Ingrid Hammarström (1924–2005), historiker, professor
 Johan Hammarström, flera personer
 Johan Hammarström (bruksherre) (1632–1699)
 Johan Hammarström (förläggare) (född 1974)
 Johan Hammarström (organist) (född 1977)
 Klara Hammarström (född 2000), sångare
 Kristin Hammarström (född 1982), fotbollsmålvakt
 Lennart Hammarström (född 1950), läkare, immunolog
 Louise Hammarström (1849–1917), kemist
 Marie Hammarström (född 1982), fotbollsspelare
 Matz Hammarström  (född 1959), politiker, miljöpartist
 Nanny Hammarström (1870–1953), finländsk lärare och författare
 Niclas Hammarström (född 1969), fotograf
 Peter Hammarström (född 1969), ishockeyspelare
 Stina Hammarström (född 1945), bokförläggare och feminist
 Tommy Hammarström  (född 1946), författare
 Torsten Hammarström (1896–1965), diplomat
 Ulf Hammarström (född 1961), ämbetsman

Källor

Se även 

 Hammarström (släkt)

Svenska efternamn